Авенида Сан-Мартин () — улица в городе Буэнос-Айрес, Аргентина. Она получила имя в честь генерала Хосе де Сан-Мартина (1778-1850), одного из высших руководителей испано-американской войны за независимость.

Путешествуя по улице 

Авенида начинается от памятника Сиду Кампреадору, являясь границей районов Кабальито и Вилья Креспо на углу проспектов Авенида Гаона и Авенида Анхель Гальярдо, будучи продолжением проспекта Авенида Диас Велес.
Войдя в район Ла Патернал, после пересечения границы с районом Вилья-Хенераль Митре, участок железной дороги Ferrocarril General San Martín идёт вдоль проспекта, через Facultad de Agronomía университета Буэнос-Айреса, клуб Комуникасьонес и больницу Hospital de Oncología Ángel Roffo.
На пересечении с улицей Авенида Франциско Бейро проспект является границей районов Вилья Девото и Агрономия. На пересечении с улицей Авенида Сальвадор Мария дель Карилл расположена железнодорожная станция Либертадор железной дороги Ferrocarril Urquiza.
Заканчивается Авенида Сан-Мартин на пересечении с шоссе Авенида Хенераль Пас у супермаркета Carrefour и табачной фабрикой Nobleza Piccardo. При пересечении этой магистрали, проспект переходит в пригород Хенераль Сан-Мартин в провинции Буэнос Айрес с названием Авенида Либертадор Хенераль Сан-Мартин.

Примечания 

Сан-Мартин
Альмагро (Буэнос-Айрес)